C — літера латинської абетки.
 хімічний символ вуглецю
 C — символ, яким позначається амінокислота цистеїн
 C (мова програмування)
 C++
 C# (мова програмування)
 літерне позначення ноти До (зокрема C# — До-дієз)
 Вітамін С
 Римська цифра, що позначає число 100

Див. також 
 С (значення)

Надпопулярні статті